Assis Chateaubriand puede referirse a:

Personajes 
 Assis Chateaubriand, Abogado, profesor, empresario y escritor brasileño

en Brasil 
 Assis Chateaubriand (Paraná), municipio brasileño del estado de Paraná.